Buda venne conquistata dagli Ottomani nel 1541 tramite un vittorioso assedio:

 assedio ottomano di Buda

Inoltre, nel periodo di occupazione ottomana, subì due assedi da parte delle truppe imperiali cristiane:

 primo assedio di Buda, del 1684, conclusosi con nulla di fatto
 secondo assedio di Buda, del 1686, conclusosi con la capitolazione della città